

Нагороди 

 Залізний Хрест (Бельгія) (, ) — бельгійська військова нагорода, що була заснована в 1833 році за часів Бельгійської революції.
 Залізний Хрест (Німеччина) () — прусський і німецький військовий орден.
 Лицарський хрест Залізного хреста () — вищий ступінь військового ордена Залізного хреста за часів Третього Рейха.
 Великий хрест Залізного хреста () — найвища військова нагорода, що призначалася для нагородження прусських та німецьких генералів часів Німецької імперії та Третього Рейху за особливо видатні заслуги.
 Залізний хрест УНР — одна з нагород часів української визвольної війни 1917–1921 років. Водночас — це єдиний бойовий орден Армії УНР.
 Залізний Пластовий Хрест — пластова відзнака. Надається за хоробрість у боротьбі за Батьківщину.

Кінематограф 
 Залізний Хрест (фільм) або Штайнер: Залізний Хрест — військова драма режисера Сема Пекінпа, знята в 1977 році за романом Віллі Хейнріха.
 Залізний Хрест (фільм, 2011) — британський пригодницький фільм з Роєм Шайдером в головній ролі.
 Залізний Хрест — 6-а серія польського воєнного пригодницького серіалу «Ставка більше за життя».

Див. також 
 Воєнний хрест (Чехословаччина, 1939)
 Орден «За заслуги»
 Лицарський хрест
 Воєнний хрест